Heli Rantanen – ex giavellottista finlandese
 Jari Rantanen – ex calciatore finlandese
 Mikko Rantanen – hockeista su ghiaccio finlandese
 Pasi Rantanen – cantante finlandese
 Siiri Rantanen – ex fondista finlandese